Shady Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shady Brook (Alabama)
 Shady Brook (Kansas)
 Shady Brook (New Mexico)
 Shady Brook (North Carolina)
 Shady Brook (West Virginia)